A természetben előforduló króm (Cr) három stabil izotópból (52Cr, 53Cr és 54Cr) áll, melyek közül a 52Cr a leggyakoribb (83,789%). Tizenkilenc radioizotópja ismert, melyek közül a legstabilabb a (természetben is 4,345%-ban előforduló) 50Cr, (több mint) 1,8 év felezési idővel, valamint a 51Cr, melynek felezési ideje 27,7 nap. A többi radioaktív izotóp felezési ideje nem több 24 óránál, többségüké 1 percnél is kevesebb. A krómnak 2 metastabil állapota van.

A 53Cr a 53Mn radiogén bomlásterméke. A krómizotópok mennyiségét jellemzően a mangánéval egyesítik, az adatokat az izotópgeológia használja fel. A Mn-Cr izotóparányok megerősítik az 26Al és 107Pd izotóparányból nyert bizonyítékokat a Naprendszer történetének korai szakaszaival kapcsolatban. Meteoritek vizsgálatakor kapott 53Cr/52Cr és Mn/Cr arányok olyan korai 53Mn/55Mn arányra utalnak, ami szerint az Mn-Cr izotóprendszer az 53Mn kialakult égitestekben történt, in situ bomlásából származik. Így az 53Cr jelenléte további bizonyítékot szolgáltat új atommagok létrejöttére még a Naprendszer végleges kialakulása előtt.

A króm izotópjainak  atomtömege  43 és 67 u közé esik (43Cr-tól 67Cr-ig). A leggyakoribb stabil izotópnál, a 52Cr-nál könnyebb izotópok főként elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebbek általában béta-bomlók.
Standard atomtömeg: 51,9961(6) u

Táblázat

|-
| 42Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 18
| 42,00643(32)#
| 14(3) ms [13(+4-2) ms]
| 0+
|
|
|-
| 43Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 19
| 42,99771(24)#
| 21,6(7) ms
| (3/2+)
|
|
|-
| 44Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 20
| 43,98555(5)#
| 54(4) ms [53(+4-3) ms]
| 0+
|
|
|-
| 45Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 21
| 44,97964(54)
| 50(6) ms
| 7/2−#
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 45mCr
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 50(100)# keV
| 1# ms
| 3/2+#
|
|
|-
| 46Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 22
| 45,968359(21)
| 0,26(6) s
| 0+
|
|
|-
| 47Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 23
| 46,962900(15)
| 500(15) ms
| 3/2−
|
|
|-
| 48Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 24
| 47,954032(8)
| 21,56(3) óra
| 0+
|
|
|-
| 49Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 25
| 48,9513357(26)
| 42,3(1) perc
| 5/2−
|
|
|-
| 50Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 26
| 49,9460442(11)
| STABIL [>1,3 év]
| 0+
| 0,04345(13)
| 0,04294–0,04345
|-
| 51Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 27
| 50,9447674(11)
| 27,7025(24) nap
| 7/2−
|
|
|-
| 52Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 28
| 51,9405075(8)
| STABIL
| 0+
| 0,83789(18)
| 0,83762–0,83790
|-
| 53Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 29
| 52,9406494(8)
| STABIL
| 3/2−
| 0,09501(17)
| 0,09501–0,09553
|-
| 54Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 30
| 53,9388804(8)
| STABIL
| 0+
| 0,02365(7)
| 0,02365–0,02391
|-
| 55Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 31
| 54,9408397(8)
| 3,497(3) perc
| 3/2−
|
|
|-
| 56Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 32
| 55,9406531(20)
| 5,94(10) perc
| 0+
|
|
|-
| 57Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 33
| 56,943613(2)
| 21,1(10) s
| (3/2−)
|
|
|-
| 58Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 34
| 57,94435(22)
| 7,0(3) s
| 0+
|
|
|-
| 59Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 35
| 58,94859(26)
| 460(50) ms
| 5/2−#
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 59mCr
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 503,0(17) keV
| 96(20) µs
| (9/2+)
|
|
|-
| 60Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 36
| 59,95008(23)
| 560(60) ms
| 0+
|
|
|-
| 61Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 37
| 60,95472(27)
| 261(15) ms
| 5/2−#
|
|
|-
| 62Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 38
| 61,95661(36)
| 199(9) ms
| 0+
|
|
|-
| 63Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 39
| 62,96186(32)#
| 129(2) ms
| (1/2−)#
|
|
|-
| 64Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 40
| 63,96441(43)#
| 43(1) ms
| 0+
|
|
|-
| 65Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 41
| 64,97016(54)#
| 27(3) ms
| (1/2−)#
|
|
|-
| 66Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 42
| 65,97338(64)#
| 10(6) ms
| 0+
|
|
|-
| 67Cr
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 43
| 66,97955(75)#
| 10# ms [>300 ns]
| 1/2−#
|
|
|}

Megjegyzések
 A # jelölésű értékek nem kizárólag kísérleti adatokból származnak, ezeknél rendszeres tendenciákat is figyelembe vettek. A gyenge asszignációs argumentumú spineket zárójelben jelöltük.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke a standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások
 Izotóptömegek: Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibaultbault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Izotópösszetétel és standard atomtömegek: Atomic weights of tweights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683–800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties , Nuc. Phys. A 729, pp. 3–128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2,1 database (Hozzáférés ideje: Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Külső hivatkozások
Króm izotópok adatai: The Berkeley Laboratory Isotopes Project's

Izotópok